Сидар Рапидс има више значења:
 Сидар Рапидс
 Сидар Рапидс (Небраска)